Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 

Sedma sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 21. septembra 2011. do 16. maja 2012. godine. U ovoj sezoni Emili i Džej-Džej se vraćaju u tim, a Ešli Sejver je prebačena u anti-terorističku jednincu koju vodi Endi Svon. Pejdžet Bruster je napustila glavnu postavu na kraju sezone. Nju je u osmoj sezoni zamenila Džin Triplhorn kao dr. Aleks Blejk. Emili će se vratiti epizodno u devetoj i jedanaestoj sezoni kao epizodna uloga.

Uloge 

 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Pejdžet Bruster kao Emili Prentis
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2011.
Сезоне телевизијских серија 2012.